W Rumunii
 Mihăești – gmina w okręgu Aluta
 Mihăești – gmina w okręgu Ardżesz
 Mihăești – gmina w okręgu Vâlcea
 Mihăești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Mihăești
 Mihăești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Mihăești
 Mihăești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Mihăești